Termenul „Lupul” se poate referi la:
Lup, mamifer
Lupul, nume de familie
Lupul, constelație

Vezi și

Lup (dezambiguizare)
Lupu (dezambiguizare)